Die Basketball-Asienmeisterschaft 1993 (offiziell: FIBA Asia Championship 1993) war die 17. Auflage dieses Turniers und fand vom 12. bis 21. November in Jakarta, Indonesien statt. Sie wurde von der FIBA Asien, dem Asiatischen Basketballverband, organisiert. An diesem Turnier nahmen 18 Mannschaften teil. Die zwei besten Mannschaften qualifizierten sich für die Basketball-Weltmeisterschaft 1994.

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit vier Mannschaften und zwei Gruppen mit fünf Mannschaften ausgetragen. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Die beiden Besten jeder Gruppe spielten in der Finalrunde um die Plätze 1–8. Die Dritt- und Viertplatzierten spielten um die Plätze 9–16. Die Letzten der Fünfergruppen spielten gegeneinander um Platz 17.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D 

1) Das Spiel zwischen Nordkorea Taiwan wurde nach 11 Minuten beim Stande 7:14 abgebrochen. Beide Mannschaften standen vor dem Spiel als Viertelfinalisten fest.

Finalrunde 
Die beiden Besten jeder Gruppe spielten in der Finalrunde um die Plätze 1–8. Die Dritt- und Viertplatzierten spielten um die Plätze 9–16. Die Letzten der Fünfergruppen spielten gegeneinander um Platz 17.

Plätze 1 bis 8

Plätze 1 bis 4

Plätze 5 bis 8

Plätze 9 bis 16

Plätze 9 bis 12

Plätze 13 bis 16

Platz 17

Endstände 

Die Mannschaften von China und Nordkorea qualifizierten sich für die Basketball-Weltmeisterschaft 1994.

Weblinks 
 Daten auf archiv.fiba.com (englisch)

1993
Basketballveranstaltung 1993
Basketballwettbewerb in Indonesien
Sportveranstaltung in Jakarta